Snail mail () имеет несколько значений.
 Snail mail (выражение) — выражение неудовлетворения медленной доставки почты.
 Snail Mail (игра) — видеоигра, разработанная компанией Sandlot Games.